Název Čtyři z tanku a pes nesou různá díla:

 Čtyři z tanku a pes – román Janusze Przymanowského z roku 1964
 Čtyři z tanku a pes – polský televizní seriál z let 1966–1970